Osoby o tym nazwisku:
 Marjory Wardrop – angielska tłumaczka literatury gruzińskiej
 Oliver Wardrop – brytyjski dyplomata, podróżnik i tłumacz